

Astronomia 
 3534 Sax  – asteroide della fascia principale
 Beppo-SAX – satellite artificiale italo-olandese per l'astronomia a raggi X, originariamente chiamato solo SAX

Geografia 
 Sax  – comune della Comunità Valenciana (Spagna)
 Sax – frazione di Sennwald (Svizzera)

Informatica 
 SAX – Simple API for XML, una famiglia di parser per l'XML
 SAX – Symbolic Aggregate Approximation, una rappresentazione simbolica per serie numeriche

Codici 
 SAX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sambú (Panama)

Economia
SAX – indice della Borsa di Bratislava

Musica 
 Sax – abbreviazione di sassofono, strumento musicale ad ancia semplice della famiglia degli aerofoni
 Sax – singolo di Fleur East

Persone 
Adolphe Sax – costruttore di strumenti musicali belga, inventore del sassofono
Emil Sax – economista austriaco
Geoffrey Sax – regista britannico
Gyula Sax – scacchista ungherese
Johnny Sax , nome d'arte di Gianni Bedori – sassofonista italiano 
Maximilian Sax – calciatore austriaco
Steve Sax – ex giocatore di baseball statunitense

Altro 
Sax  – abbreviazione di scramasax, arnese da taglio germanico
Mona Sax – personaggio della serie videoludica Max Payne